Diacanthodes är ett släkte av svampar. Diacanthodes ingår i familjen Meruliaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Diacanthodes